Желтушка — может означать:

Грибы
 Зеленушка

Виды бабочек
 Желтушка торфяниковая
 Желтушка степная
 Желтушка шафрановая
 Желтушка луговая
 Желтушка Аврорина

Реки
 Желтушка (приток Нужной)